EKZ steht als Abkürzung für
 Einkaufszentrum
 EK Zell am See (ein Eishockeyclub) 
 Elektrizitätswerke des Kantons Zürich
 Extrakorporale Zirkulation

ekz steht für:
 ekz.bibliotheksservice GmbH, Sitz in Reutlingen, ein Dienstleistungsunternehmen, dessen Angebote sich überwiegend an öffentliche Bibliotheken richten

EKZ